Live Under the Sky – album dal vivo di Red Garland del 1979
 Live Under the Sky – album dal vivo dei V.S.O.P. del 1979